Johan Georg av Anhalt-Dessau kan syfta på:

* Johan Georg I av Anhalt-Dessau (1567–1618), furste av Anhalt-Dessau
 Johan Georg II av Anhalt-Dessau (1627–1693), furste av Anhalt-Dessau
 Johan Georg av Anhalt-Dessau (1748–1811), prins av Anhalt-Dessau, preussisk general